Прясло чи прясельце — тягарець, який насаджували на веретено, щоб надати йому сталості і рівномірності обертання.
 Прясло — елемент архітектури.
 Прясло — частина плоту між двома кілками.

Див. також 
 Пряслов